

Sigle 
Beyond Visual Range – caratteristica di una tipologia di missili aria-aria

Codici 
 BVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brava (Capo Verde)
 bvr – codice ISO 639-3 della lingua burarra